Habersmühle ist der Ortsname von

 Habersmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Habersmühle (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Habers Mühle, denkmalgeschützte Turmwindmühle in Rhede, Münsterland 

Siehe auch:
 Habermühle
 Haberlmühle